Cory Laylin, ameriški hokejist, * 24. januar 1970, Saint Cloud, Minnesota, ZDA.

Laylin je kariero začel v študentski ligi NCAA pri Univerzi Minnesota, nadaljeval v številnih evropskih klubih, med drugim je igral tudi v klubu Olimpija Herz Ljubljana v sezoni 1995/1996, za katerega je v slovenski ligi na dvajsetih tekmah dosegel deset golov in dvaindvajset podaj, in v sezoni 1996/1997 za HK Sportina Bled v slovenski in alpski ligi, kjer je na štiriinpetdesetih tekmah dosegel dvajset golov in devetindvajset podaj. Kariero je končal v sezoni 2007/2008 pri klubu Bloomington Prairie Thunder v ligi IHL.

Pregled kariere

|-
| University of Minnesota
| NCAA
| 88/89
|
| 47
| 14
| 10
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota
| NCAA
| 89/90
|
| 39
| 13
| 14
| 27
|
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota
| NCAA
| 90/91
|
| 40
| 12
| 13
| 25
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| University of Minnesota
| NCAA
| 91/92
|
| 44
| 19
| 12
| 31
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Bulldogs
| CoHL
| 92/93
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| Zell am See
| Avstrijska liga
| 94/95
|
| 34
| 17
| 21
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Thurgau
| Nationalliga B
| 95/96
|
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Alpska liga
| 95/96
|
| 10
| 6
| 10
| 16
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Heraklith SV Villach
| Avstrijska liga
| 95/96
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 95/96
|
| 20
| 10
| 22
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Alpska liga
| 96/97
|
| 54
| 20
| 29
| 49
|
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Serie A
| 96/97
|
| 12
| 4
| 7
| 11
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Gardena
| Serie A
| 97/98
|
| 48
| 17
| 45
| 62
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Alpska liga
| 98/99
|
| 23
| 13
| 26
| 39
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Serie A
| 98/99
|
| 13
| 3
| 13
| 16
|
| 6
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Iserlohn Roosters
| 2. Bundesliga
| 99/00
|
| 50
| 28
| 36
| 64
|
| 38
|
| 3
| 4
| 2
| 6
|
|
|-
| San Diego Gulls
| WCHL
| 00/01
|
| 27
| 9
| 18
| 27
|
| 20
|
| 13
| 4
| 7
| 11
|
| 4
|-
| Bietigheim Steelers
| 2. Bundesliga
| 00/01
|
| 25
| 10
| 20
| 30
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Iserlohn Roosters
| DEL
| 01/02
|
| 58
| 17
| 32
| 49
| -11
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| DEL
| 02/03
|
| 52
| 1
| 22
| 23
| -11
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frankfurt Lions
| DEL - Abstiegsrunde
| 02/03
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Sierre-Anniviers
| Nationalliga B
| 03/04
|
| 43
| 13
| 19
| 32
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rockford Icehogs
| UHL
| 04/05
|
| 36
| 4
| 13
| 17
| +4
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| 2. Bundesliga
| 04/05
|
| 16
| 3
| 9
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Freiburg
| 2. Bundesliga Playdowns
| 04/05
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Frederikshavn IK
| Danish League
| 05/06
|
| 33
| 5
| 20
| 25
| -3
| 12
|
| 7
| 1
| 7
| 8
|
| 12
|-
| Frederikshavn IK
| Danish League
| 06/07
|
| 24
| 3
| 9
| 12
|
| 22
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| EV Landsberg
| 2. Bundesliga
| 07/08
|
| 18
| 4
| 7
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landsberg
| 2. Bundesliga Playdowns
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| Bloomington Prairie Thunder
| IHL
| 07/08
|
| 32
| 7
| 16
| 23
| -17
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |834
| bgcolor="#7FFF00" |263
| bgcolor="#7FFF00" |459
| bgcolor="#7FFF00" |722
| bgcolor="#7FFF00" |-38
| bgcolor="#7FFF00" |542
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |40
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |30
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Ameriški hokejski levokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL (Pittsburgh Penguins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1988
Hokejisti Tyringe SoSS
Hokejisti Flint Bulldogs
Hokejisti EK Zell am See
Hokejisti HC Thurgau
Hokejisti VSV EC
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti HC Gardena
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti San Diego Gulls
Hokejisti Bietigheim Steelers
Hokejisti Iserlohn Roosters
Hokejisti Frankfurt Lions
Hokejisti Rockford Icehogs
Hokejisti Frederikshavn IK
Hokejisti EV Landsberg
Hokejisti Bloomington Prairie Thunder